Dentelle, type de tissu
 Dentelle du Puy, tissu en dentelles de la ville du Puy-en-Velay
 Dentelle d'Alençon, tissu en dentelles de la ville d'Alençon
 Dentelle de Chantilly, tissu en dentelles de la ville de Chantilly
 Dentelle d'Argentan, tissu en dentelles de la ville de Argentan
 Dentelle de Luxeuil 
 Dentelles de Montmirail, chaîne de montagne des Alpes
 Dentelles du Cygne, éléments d'une supernova
 Dentelle de Neptune (ou Dentelle de Vénus), animal marin
 Dentelles, film soviétique de Sergueï Ioutkevitch, sorti en 1928.

Voir aussi 
 Impasse des Dentelles (Strasbourg)
 Petite rue des Dentelles (Strasbourg)
 Rue des Dentelles (Strasbourg)